Wentworth är en engelsk adelsätt, med ursprung från Yorkshire. Ättens stamgods Wentworth Woodhouse låg i byn Wentworth i distriktet Strafforth i South Yorkshire. Byn Wentworth är känd sedan år 1066 via Domesday Book, där Rynold Wynterwade nämns som lord of the manor (godsägare). År 1250 gifte sig Robert Wentworth med Emma Woodhouse och gav upphov till Wentworth-Woodhouse-linjen, vars medlemmar levde i regionen under de nästpåföljande 450 åren.

Vapensköld
Ättens vapensköld var en gyllene Sparre på svart fält, med tre lejonhuvuden i guld.

Historia
En gren flyttade till Nettlestead, Suffolk. Flera av grenens medlemmar arbetade sig upp till rikets högsta poster, och gavs högadliga titlar av kungarna. Redan under 1300-talet förärades en gren av ätten titeln Baron le Despencer vilken ärvdes från far till äldste son. Under 1400-talet stod flera ättmedlemmar nära kungahuset, på gott och ont.

Baron Wentworth och earl av Stratford
Thomas Wentworth upphöjdes till baron, och fick 1523 titeln 1:e Baron Wentworth av Woodhouse (Wentworth Baronetcy, of Wentworth Woodhouse). Titeln Baron Wentworth ärvdes sedan inom ätten.

Titeln earl av Strafford har också förekommit i tre omgångar inom ätten Wentworth sedan den bosatt sig i Strafford nära Barnsley i South Yorkshire.

Den första innehavare av denna titel var Thomas Wentworth, 1:e earl av Strafford (1593–1641) som 1628 blev Baron Wentworth, of Wentworth-Woodhouse, Baron of Newmarch and Oversley. Hans titlar utökades med Viscount Wentworth 1629, och med Baron Raby år 1640. Samma år blev han earl av Strafford men han avrättades tyvärr året efter och titeln utdog med honom.

Titeln earl av Strafford nyskapades 1711 för Thomas Wentworth, 1:e earl av Strafford (1672–1739), som även köpte slottet Stainborough vilket efter att han låtit bygga om det, och gett det namnet Wentworth castle, sedan blev säte för innehavaren av titeln earlen av Strafford. Han gifte sig med Anne Johnson, dotter till Sir Henry Johnson, och fick döttrarna Anne, Lucy, och Henrietta, samt en son William som föddes 1722.

Thomas Wentworth avled 1739, och titeln ärvdes av sonen William Wentworth, 2:e earl av Strafford vilken avled utan arvingar 1695.

Titeln baron of Wentworth övergick däremot till Anne Lovelace, 7:e Baronessa Wentworth, och efter hennes död 1697,  övergick titeln Baron Wentworth till ätten Johnsson via Martha Johnson, 8:e Baronessa Wentworth. Godset Wentworth Woodhouse ärvdes via 2:e earlens syster Annie, till systersonen Thomas  Watson.

Frederick Wentworth, 3rd Earl of Strafford (1732-1799), blev den 3:e earlen av Stratford, han avled utan arvingar 1799, varpå titeln utslocknade igen.

Personer med namnet Wentworth

Efternamn
 Judith Blunt-Lytton (1873–1957), känd som Lady Wentworth

Förnamn
 Wentworth Miller (född 1972), amerikansk skådespelare

Släktträd
Trädet visar bara några medlemmar i urval, många har utelämnats i alla led.

Externa länkar
The Wentworth/Fitzwilliam Family Tree

Brittisk adel
Engelska efternamn